В 1982/83 годах состоялся 28-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей впервые получил «Гамбург», победивший в финале «Ювентус». Впервые после 1976 года трофей отправился не в Англию.

Предварительный раунд 

|}

Первый матч

Ответный матч

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1982/83 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1982/83 на сайте RSSSF
 Кубок чемпионов 1982/83 на сайте История еврокубковых турниров

1982
Футбол в Европе в 1982 году
Футбол в Европе в 1983 году